Das Herreneinzel der US Open 2020 war ein Tenniswettbewerb in New York City. Dominic Thiem gewann das Turnier gegen Alexander Zverev und holte sich damit den ersten Grand-Slam-Titel seiner Karriere. 

Vorjahressieger war Rafael Nadal, der 2020 aufgrund der Corona-Pandemie nicht in New York am Start war.

Titelfavorit Novak Đoković wurde im Achtelfinale disqualifiziert. Als er in seinem Match gegen Pablo Carreño Busta im ersten Satz mit einem Break 5:6 hinten lag, spielte er einen Ball aus seiner Tasche ungezielt in Richtung der hinteren Bande. Dieser traf eine Linienrichterin, die daraufhin zusammensackte und den Platz nach wenigen Minuten aus eigener Kraft verließ. Đoković wurde dem Regelwerk entsprechend für diese Unsportlichkeit disqualifiziert.

Qualifikation 
Eine Qualifikation wurde in diesem Jahr nicht gespielt.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks

Einzelnachweise 

Herreneinzel
2020